Tre dage ved Panne 2017 var den 41. udgave af det belgiske landevejscykelløb i Flandern. Løbet foregik i perioden 28. til 30. marts 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev belgiske Philippe Gilbert fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
 Mads Würtz Schmidt kørte for 
 Lars Bak kørte for 
 Christopher Juul-Jensen kørte for 
 Mads Pedersen kørte for 
 Lasse Norman Hansen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3a. etape

3b. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 

UCI Europe Tour 2017
2017